Гремячевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Кировская область
 Гремячевское сельское поселение — входит в Вятскополянский район

Тульская область
 Гремячевское сельское поселение — входит в Новомосковский район